Tshwane är en ort i Botswana.   Den ligger i distriktet Ghanzi, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Gaborone. Tshwane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tshwane är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Tshwane. Trakten runt Tshwane är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Tshwane är huvudsakligen savann.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ghanzi (distrikt)